Checchi ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Checchi (1916–1974), italienischer Schauspieler
 Anna Maria Checchi (* 1947), italienische Schauspielerin
 Valerio Checchi (* 1980), italienischer Skilangläufer

Außerdem der Name folgendes geographischen Ortes:
 Checchi (Ckochas), Ort im Municipio Ckochas, Bolivien

Siehe auch:
 Chechi
 Cecchi